Albrecht van Pruisen (1490-1568)
Frederik Hendrik Albert van Pruisen (1809-1872), echtgenoot van Marianne van Oranje-Nassau
Frederik Willem Nicolaas Albert van Pruisen (1837-1906), regent van Brunswijk